Pyramidella mazatlantica är en snäckart som beskrevs av Dall och Bartsch 1909. Pyramidella mazatlantica ingår i släktet Pyramidella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
mazatlantica